Heartland – piosenka zespołu U2
 Heartland – cykl powieści dla młodzieży autorstwa Lauren Brooke
 Heartland – obszar geopolityczny wyodrębniony przez Halforda Mackindera
 Heartland – album Brewer & Shipley
 Heartland – album Client
 Heartland – album Hevein
 Heartland (Zaklinacze koni) – kanadyjski serial obyczajowy z 2007 roku
 film:
 Heartland – western amerykański z 1979 roku
 Heartland – dramat brytyjski z 1989 roku
 Heartland – film familijny z 2003 roku